En la mitología griega, Hipónoo (Ἱππόνοος), puede ser alguno de los siguientes personajes:

 Hipónoo, rey de Óleno, casado con Astínome tuvo como hijos a Capaneo y Peribea.
 Hipónoo, uno de los hijos de Hécuba y Priamo, el último troyano al que mató Aquiles antes de morir.
 Hipónoo, un guerrero aqueo al que mató Héctor.
 Hipónoo, hijo de Tribalo. Por Trasa, hija de Ares, fue padre de Polifonte y de Tereine.
 Hipónoo y su padre Adrasto, se arrojaron al fuego en obediencia a un oráculo de Apolo; aunque el contexto es oscuro y tal vez corrupto.
 Hipónoo: Belerofonte, por otro nombre.

Referencias 

Personajes de la mitología griega